Els Transports Generals d'Olesa, també conegut com a TGO, és una companyia de transport d'autocars d'Olesa de Montserrat. Va començar al 1919 donant servei amb una línia que unia el poble d'Olesa amb l'Estació del Nord de la mateixa vila.

Referències 

Empreses de transport catalanes